Hagelin ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Viljam Hagelin (1881–1946), norwegischer Kollaborateur und Minister im Quislingkabinett während des Zweiten Weltkriegs
 Boris Hagelin (1892–1983), schwedischer Unternehmer und Kryptograph
 Carl Hagelin (* 1988), schwedischer Eishockeyspieler
 Dagmar Hagelin (* 1959; verschwunden 1977), argentinisch-schwedisches Mordopfer
 Karl Wilhelm Hagelin (1860–1955), schwedischer Ingenieur
 Markus Hagelin (* 1989), schwedischer Handballspieler